Barea bezeichnet:
 abwertend die Sprache Nara
 eine Gattung der Familie der Faulholzmotten

Barea ist der Familienname folgender Personen:
 Arturo Barea Ogazón (1897–1957), spanischer Schriftsteller
 Carlos Barea (* 1954), uruguayischer Künstler
 Carmen Barea (* 1966), spanische Hockeyspielerin
 Ilse Barea-Kulcsar (1902–1973), österreichische Journalistin, Autorin und Freiwillige im spanischen Bürgerkrieg
 J. J. Barea (* 1984), puerto-ricanischer Basketballspieler
 Josefa Andrés Barea (* 1958), spanische Politikerin
 Quintus Marcius Barea Soranus (1. Jahrhundert), römischer Senator